Het Wereldkampioenschap curling 2021 voor gemengddubbele landenteams werd van 17 tot en met 23 mei 2021 gehouden in Aberdeen, Schotland. Schotland won de finale met 9-7 van Noorwegen, en won zo een eerste Europese titel.

Overzicht 
Het was de 13de editie van het wereldkampioenschap voor gemengddubbele landenteams, en de tweede die in Schotland werd georganiseerd. Van het Wereldkampioenschap 2019 (het WK 2020 werd wegens corona afgelast) plaatsten zich Zweden, Canada, Verenigde Staten, Australië, Tsjechië, Estland, Japan, RCF, Engeland, Spanje, Finland, Hongarije, Noorwegen,  Nieuw-Zeeland, Schotland en Zwitserland. Via het World Mixed Doubles Qualification Event 2019 plaatsten zich Duitsland, Italië, Zuid-Korea en China. Rusland nam deel onder de naam Russische Curlingfederatie met een neutrale vlag vanwege een dopingschorsing t/m 2022 door het Hof van Arbitrage voor Sport

Op dit toernooi konden zeven landen zich ook plaatsen voor de Olympische Winterspelen.

Teams

Groepsfase

Play-downs

Olympische kwalificatie

Play-offs

Eindstand

Opmerking 
Het WK-kwalificatietoernooi 2022 zou gehouden worden in Schotland en kon vanwege de Covid niet plaatsvinden. Spanje, Zuid-Korea, Finland, Estland en Turkije zullen deelnemen aan het Wereldkampioenschap curling gemengddubbel 2022, zie aldaar.

Externe links 
worldcurling.org wmdcc2021

Curling in 2022
Wereldkampioenschap curling
Curling